Die UBS Open Gstaad 2000 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 17. Juli 2000 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Wideyes Swedish Open in Båstad und den Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Albert Costa, der in diesem Jahr an Position vier gesetzt im Halbfinal scheiterte. Stattdessen gewann sein topgesetzter Landsmann Àlex Corretja den zweiten Titel der Saison und das elfte Turnier seiner Karriere.
Im Doppel siegte ebenfalls die topgesetzte Paarung bestehend aus den Tschechen Jiří Novák und David Rikl, die damit die Nachfolge von Donald Johnson und Cyril Suk antraten. Beide Titelverteidiger schieden mit jeweils anderen Partnern in der ersten Runde aus. Für die Paarung war er bereits der zweite Titel des Jahres, für Novák war er außerdem der 11. Turniergewinn seiner Karriere, für Rikl der 17.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

Tennisturnier 2000
Tennisturnier in Saanen